Toponímia:
 Aranda de Duero, municipi de la província de Burgos, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Aranda de Moncayo municipi d'Aragó a la comarca d'Aranda (província de Saragossa)
 Comarca d'Aranda, comarca de l'Aragó 
 Biografies:
 Carlos Aranda o Carlos Reina Aranda (Málaga, 1980), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter selecció espanyola
 Fernando Aranda Gruas (Tamarit de Llitera, 1910 – Barcelona, 2002), pilot de motociclisme
 Francesc d'Aranda (Terol, 1346 - Portaceli, 1438) cavaller i després cartoixà aragonès 
 Juan de Aranda Salazar (Castillo de Locubín, 1605 - Jaén? 1654), arquitecte espanyol 
 Mara Aranda (1968), cantant valenciana 
 Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès, 1979), fotoperiodista català
 Vicente Aranda Ezquerra (Barcelona, 1926), director de cinema català
 Miscel·lània: RCR Aranda, Pigem i Vilalta arquitectes, despatx d'arquitectes amb seu a la ciutat d'Olot